Night fades away (album van Nils Lofgren) (1981), album van Nils Lofgren
 Night fades away (single van Nils Lofgren) (1981), single van Nils Lofgren